Cinctiporidae är en familj av mossdjur. Cinctiporidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Cinctiporidae finns 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cinctiporidae